Klęczkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Klęczkowo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Klęczkowo, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi
 Kleczkowo, un village dans la voïvodie de Mazovie en Pologne